Roter Brunnen steht für:
Roter Brunnen (Seligenstadt), ein roter Sandsteinbrunnen in Seligenstadt in Hessen
Roter Brunnen (Steyr), ein Brunnen in Steyrdorf in Oberösterreich
Roter Brunnen (Wittislingen), eine als Naturdenkmal ausgewiesene Karstquelle bei Wittislingen in Bayern

Siehe auch:
Rothenbrunnen